Пеннелл () — английская фамилия:

Известные носители:
 Пеннелл, Вейн (1876—1939) — британский игрок в рэкетс и жё-де-пом, чемпион летних Олимпийских игр.
Пеннелл, Джозеф (1857— 1926) — американский художник и писатель.
 Пеннелл, Фрэнсис Уиттиер (1886—1952) — американский ботаник.

 Робинс Пеннелл, Элизабет (1855—1936) — американская писательница, журналистка, биограф, путешественница, ресторанный и художественный критик.